Le tronc lymphatique intestinal reçoit la lymphe de l'estomac et de l' intestin, du pancréas et de la rate, et de la partie inférieure et avant du foie, et vide la lymphe dans la citerne chyli, qui à son tour se déverse dans le canal thoracique.

Liens externes 

 Description sur uams.edu

Images supplémentaires 

Système lymphatique